MOW steht für:

 IATA-Sammelcode für Flughäfen in Moskau
 Mechanisch ortsgestellte Weiche, siehe Weiche (Bahn)#Ortsgestellt

MoW steht für:
 Memory of the World, den englischen Namen des Weltdokumentenerbe

Abkürzung